Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 1948 v moškem slalomu. Zlato medaljo je osvojil Edy Reinalter, srebrno James Couttet, bronasto pa Henri Oreiller.

Rezultati

 - 5 sekund kazenskega pribitka

Slalom moški